Cosby steht für:

 Cosby (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom (1996–2000)
 Die Bill Cosby Show (OT: The Cosby Show), US-amerikanische Sitcom (1984–1992)
 Bill Cosby (Fernsehserie) (OT: The Bill Cosby Show), US-amerikanische Sitcom (1969–1971)
 Cosby (Band), deutsche Popband

Cosby ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Cosby (* 1937), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 George Blake Cosby (1830–1909), General der Konföderierten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Gerry Cosby (1909–1996), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 S. A. Cosby, US-amerikanischer Schriftsteller
 William Cosby (1690–1736), Gouverneur der englischen Kolonie New York

Cosby ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Cosby (Leicestershire)

in den Vereinigten Staaten:
 Cosby (Missouri)
 Cosby (Tennessee)